WOW
 WOW – skrótowa forma nazwy gry World of Warcraft
 WOW – skrótowa forma nazwy gry The War of the Worlds
 WOW – w języku rosyjskim (ros. ВОВ) powszechnie używany skrót wielkiej wojny ojczyźnianej
 WOW – skrót od Warszawski Okręg Wojskowy – nazwa terenowego organu wykonawczego ministra Obrony Narodowej 
 WOW – skrót od Warszawski Okręg Wojskowy (Warszawski Okręg Wojenny) – nazwa jednego z 14 okręgów wojskowych Imperium Rosyjskiego
 WOW – skrót od Wschodnia Obwodnica Wrocławia
 WOW – oznaczenie wschodniej obwodnicy Warszawy
 WOW - skrót od Wojska Obrony Wewnętrznej

 Wow
 Wow –  polsko-niemiecki serial telewizyjny 
 „Wow” – singel Kylie Minogue
 „Wow” – singel Inny
 „Wow” – singel Zary Larsson

Zobacz też 
 Wow!